

Architecture 
 Ennis House, bâtiment conçu par Frank Lloyd Wright, sis à Los Angeles.

Patronyme 

 Delloreen Ennis-London (1975-), athlète jamaïcaine, spécialiste du 100 m haies ;
 Garth Ennis (1970-), scénariste irlandais de comics ;
 Glen Ennis (1964-),  joueur canadien de rugby à XV ;
 
 Jeffrey Ennis (1952-), homme politique britannique ;
 Jessica Ennis (1986-), athlète britannique, spécialiste de l'heptathlon ;
 Séamus Ennis (1919-1982), musicien et chanteur irlandais ;
 Tyler Ennis (1989-), joueur canadien de hockey sur glace;
 Tyler Ennis (1994-), joueur canadien de basket-ball.

Toponyme 
 Ennis, ville irlandaise du comté de Clare ;
 Ennis, circonscription électorale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, de 1801 à 1885 ;
 Ennis, ville américaine du Montana ;
 Ennis, ville américaine du Texas.